Player, joueur ou lecteur en français, peut faire référence à :
 player, une revue informatique sur papier disparue,

Musique

Groupe 

 , groupe de funk des années 70.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de M. Pokora sorti le  ;
 Player, album de Capsule sorti le .

Autres 

 Most Outstanding Player, une catégorie de joueurs de basketball ;
 John Player, une marque de cigarette.

Voir aussi